A lista abaixo contém o histórico das temporadas do Sporting Clube de Portugal (futebol sénior masculino) ao longo de todas as épocas, incluindo todas as competições oficiais (exceto competições regionais) e a Taça Latina.

Histórico 

 1D: Liga Portuguesa
 CP: Campeonato de Portugal
 LC: Liga dos Campeões da UEFA
 LE: Liga Europa
 TC: Taça dos Campeões Europeus
 TU: Taça UEFA
 TT: Taça dos Clubes Vencedores de Taças
 TF: Taça das Cidades com Feiras
 TL: Taça Latina

Listas do Sporting Clube de Portugal